Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2014—2015 — 114-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном уп'яте став Крузейдерс.

Перший раунд

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Гленторан візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубку Північної Ірландії 2014—2015.
2. У матчі між Колрейн та Інститут обидва клуби заграли незаявлених граців. У підсумку результат матчу анулювали, а кожному клубу присудили технічну поразку 0:3.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Примітки: 
1. Клуб Данганнон Свіфтс не брав участь у плей-оф за право грати у Лізі Європи УЄФА 2016—2017, тому, що не звертався до УЄФА для отримання ліцензії на виступ в єврокубках. 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 квітня/1 травня 2015

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2014—2015
Північна Ірландія
Північна Ірландія
2014 у британському спорті
2015 у британському спорті